Beaune ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Beaune, Stadt im Département Côte-d’Or, Frankreich
 Arrondissement Beaune, Verwaltungseinheit im Département Côte-d’Or, Frankreich 
 Côte de Beaune, Weinanbaugebiet im Burgund
 Beaune-d’Allier, Gemeinde im Département Allier, Frankreich
 Beaune-la-Rolande, Gemeinde im Département Loiret, Frankreich
 Beaune-sur-Arzon, Gemeinde im Département Haute-Loire, Frankreich

Beaune ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de Romanet de Beaune (* 1962), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Militärbischof Frankreichs
 Charlotte de Beaune-Semblançay, comtesse de Sauve (1551–1617), Mätresse von König Heinrich IV.
 Clément Beaune (* 1981), französischer Politiker
 Florimond de Beaune (1601–1652), französischer Mathematiker
 Jacques de Beaune (um 1445–1527), französischer Politiker
 Michel Beaune (eigentlich Michel Louis Bosne; 1933–1990), französischer Schauspieler